Абелья-де-ла-Конка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 78,27 км². Население — 181 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Informaciós del Instituto de Estadística de Cataluña 

Муниципалитеты Льейды